Vigh Bertalan (1887–1959) gépészmérnök, villamosmérnök, szakközépiskolai igazgató
 Vigh Bertalan (1890–1946) festőművész